Lars Sonck – architetto finlandese
 Martinus Sonck – politico olandese
 Wesley Sonck – ex calciatore belga